Achijeser (auch Achiezer) ist der Familienname folgender Personen:

Alexander Iljitsch Achijeser (1911–2000), russisch-ukrainischer Physiker
Naum Iljitsch Achijeser (1901–1980), russisch-ukrainischer Mathematiker